Ма Чжунъин (), имя при рождении Ма Буин (), по прозвищу Большой Конь, (1910—1936?) — дунганский военачальник, командир 36-й дивизии НРА Китайской республики, участник Синьцзянского восстания.

Биография 
Ма Чжунъин родился в 1910 году в области Хэчжоу провинции Ганьсу. Вступил в ряды мусульманского ополчения в 1924 году в возрасте 14 лет, и против воли своего начальника и дяди Ма Кучаня взял Даохэ и отразил контратаку войск Ма Линя. В 1929 году посещал нанкинскую Академию Вампу. Был назначен командиром 36-й дивизии НРА.

После того, как в апреле 1931 года в Хами разразилось антикитайское восстание, Ма повёл свою дунганскую дивизию на помощь восставшим единоверцам; сражаясь как с подразделениями губернатора Цзинь Шужэня, так и со свергнувшим его при советской поддержке Шэн Шицаем; в конечном итоге при осаде Урумчи войско Ма было разогнано 25 декабря 1933 г. советской авиацией - 2 лёгких бомбардировщика Р-5 под управлением Федора Полынина и Константина Шишкова атаковали войска Ма прямо в ходе штурма его солдатами городской стены Урумчи. После подавления восстания Ма воевал с прибывшими в регион советскими подразделениями. При этом, Ма всегда выказывал лояльность Нанкинскому гоминьдановскому правительству.

В апреле 1934 года в кашгарской мечети Ид Ках Ма произнёс речь, в которой назвал Шэн Шицая советской марионеткой и убеждал мятежных уйгуров возвратиться на сторону Нанкинского правительства.

Когда в 1936 году отряды Чжан Готао пересекли Хуанхэ и пошли на Синьцзян, Ма перешёл на советскую сторону, став советником по Синьцзяну, и выступая посредником между СССР и своими племянниками Ма Буфаном и Ма Хунбинем в попытках предотвратить столкновение клики Ма и войск Чжана. После поражения НОАК судьба Ма Чжунъина доподлинно неизвестна.

Примечания

Библиография 
 Hedin, Sven, The Flight of Big Horse, New York: E.P. Dutton & Co., 1936.
 Mark Dickens, The Soviets in Xinjiang (1911–1949), USA, 1990.
 Allen S. Whiting and Sheng Shih- Ts’ai, Sinkiang: Pawn or Pivot?, Michigan State University Press, USA, 1958.

Ссылки 
 Диккенс М. Советы в Синьцзяне (1911—1949)
 马仲英

Родившиеся в Линься
Эра милитаристов в Китае
Клика Ма
Генералы Китайской Республики (Тайвань)
Члены Гоминьдана
Родившиеся в 1910 году
Умершие в 1930-е годы